Vita steht für:

 Vita, eine literarische Lebensbeschreibung
 Vita (Ávila), spanische Gemeinde in Kastilien und León
 Vita (Sizilien), italienische Gemeinde auf Sizilien
 Titularbistum Vita, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Vita (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Victor von Vita († nach 490), Kirchenhistoriker und Bischof
 neugriechische Aussprache des Beta

Vita ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Vita (* 1964), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Claudine Vita (* 1996), deutsche Leichtathletin
 Dario de Vita (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Emilio Luciano Vita (* 2002), deutscher Rapper und Sänger, siehe Emicianó
 Franco de Vita (* 1954), venezolanischer Pianist und Popsänger
 Giuseppe Vita (* 1935), italienischer Manager
 Helen Vita (1928–2001), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Kimpa Vita (1684–1706), kongolesische Prophetin und Gründerin der Antonier-Bewegung
 Paolo Vita-Finzi (1899–1986), italienischer Diplomat und Journalist
 Rémy Vita (* 2001), madagassisch-französischer Fußballspieler
 Wilhelm Vita (1846–1919), österreichischer Porträt- und Genremaler

Vita ist der Name folgender Unternehmen und Produkte:

 VITA (Organisation), eine Organisation zur Standardisierung von Industriebussystemen
 Vita (Schaumstoffhersteller), ein Unternehmen der Kunststoffindustrie
 Vita Zahnfabrik, deutsches Dentalunternehmen
 Vita-Film, ehemalige Wiener Filmgesellschaft
 Vita Cola, deutsche Colamarke
 Opel Vita, Modellbezeichnung in Japan und Ostafrika
 PlayStation Vita, eine mobile Videospielkonsole von Sony

Vita ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:

 AS Vita Club, kongolesischer Fußballverein, Kinshasa.
 Vita Club Mokanda, kongolesischer Fußballverein, Pointe-Noire
 HC Vita Hästen,  schwedischer Eishockeyklub, Norrköping

Siehe auch:

 Hvítá
 Vida
 Viita
 Witta